Макагонова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Макагонова, Наталья Андреевна (род. 1992) — российская фристайлистка.
 Макагонова, Роза Ивановна (1927—1995) — советская киноактриса.